Marc Nölke (ur. 13 kwietnia 1973) – niemiecki skoczek narciarski, a następnie trener.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rangi FIS zadebiutował w styczniu 1990 w konkursie Alpen Cupu w Bad Goisern. W marcu 1990 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 10. miejsce w konkursie drużynowym. Rok później na mistrzostwach świata juniorów zajął 49. lokatę indywidualnie oraz 5. w rywalizacji drużynowej. 29 grudnia 1991 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 42. miejsce w Oberstdorfie. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył trzy dni później, za zajęcie 13. pozycji w Garmisch-Partenkirchen. 25 stycznia 1992 zajął 9. lokatę w zawodach Pucharu Świata w Oberstdorfie. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej startował w marcu 1995 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Schönwaldzie.

W latach 2006–2010 był asystentem Alexandra Pointnera w reprezentacji Austrii. 

W kwietniu 2022 został asystentem Thomasa Thurnbichlera w reprezentacji Polski.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1991  Reit im Winkl – 49. miejsce
 Drużynowo
 1990  Štrbské Pleso – 10. miejsce
 1991  Reit im Winkl – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Szczyrk – 21 lutego 1993 (6. miejsce)
  Oberwiesenthal – 11 grudnia 1993 (4. miejsce)
  Ironwood – 22 stycznia 1994 (7. miejsce)
  Ironwood – 23 stycznia 1994 (4. miejsce)
  Iron Mountain – 20 lutego 1994 (4. miejsce)
  Ishpeming – 26 lutego 1994 (5. miejsce)
  Szczyrbskie Jezioro – 12 marca 1994 (6. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Niemieccy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1973